Carlo Carafa kan syfta på:

* Carlo Carafa (1517–1561), italiensk kardinal
 Carlo Carafa (1561–1633), italiensk predikant
 Carlo Carafa (1584–1644), italiensk biskop och nuntie
 Carlo Carafa (1611–1680), italiensk kardinal och nuntie